«Последний» — советский короткометражный мультфильм, производства АФЦ НПО «ЦЕНТР».

Сюжет 
Сюжет о том, как жила стая гусей и один из них почувствовал себя лебедем, и что из этого получилось.

Съёмочная группа

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1991 года
Мультфильмы СССР 1991 года
Мультфильмы студии «Пилот»